Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 1 – pierwszy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 24 – 27 czerwca 2010 roku. Sponsorem tego turnieju była firma Star Xing Pai.

Wzięło w nim udział 148 zawodników: 75 profesjonalistów i 73 amatorów.

Podczas tego turnieju, norweski snookerzysta Kurt Maflin w meczu pierwszej rundy przeciwko Polakowi Michałowi Zielińskiemu wbił swojego pierwszego oficjalnego breaka maksymalnego. Był to jednocześnie 73 oficjalny break maksymalny.

W finale Mark Williams pokonał Stephena Maguire'a 4-0.

Nagrody 
Zwycięzca: £10 000
II miejsce: £5 000

Półfinalista: £2 500
Ćwierćfinalista: £1 500

Ostatnia 16: £1 000
Ostatnia 32: £600
Ostatnia 64: £200

Drabinka turniejowa

Runda pre-eliminacyjna 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Sekcja I

Sekcja II

Sekcja III

Sekcja IV

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju 
  Kurt Maflin 147
  Mark Selby 141, 129
  Tony Drago 138, 118
  Stephen Maguire 137, 129, 124, 124, 114
  Jordan Brown 136
  Dave Harold 136
  Jamie Jones 134
  Anthony McGill 134, 130
  Shailesh Jogia 133
  Andrew Higginson 129, 108
  Tom Ford 129, 103
  Fergal O’Brien 124
  Ronnie O’Sullivan 122
  Andrew Norman 121
  Marco Fu 119
  Alan McManus 117
  Patrick Wallace 115
  Michał Zieliński 114
  Jamie Cope 112, 102, 100, 100
  Judd Trump 111
  Hugh Abernethy 110, 100
  Stephen Lee 109, 109
  Daniel Wells 107
  Stuart Bingham 106
  Jimmy Robertson 106
  Nick Jennings 104
  Peter Ebdon 104
  Jamie Burnett 103
  Rory McLeod 101
  Mike Dunn 101
  Alfred Burden 101

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Sport w Sheffield
2010 w Anglii